Knoros ist der Familienname von:

 Anna Michailowna Knoros (* 1970), russische Hürdenläuferin
 Polina Alexejewna Knoros (* 1999), russische Stabhochspringerin